Forstamt bezeichnet:

 Forstamt, Verwaltungseinheit für die Betreuung von Waldflächen
darunter unter anderem:
 Forstamt Arnsberg im Haus Obereimer, Nordrhein-Westfalen
 Forstamt Eschweiler in Nordrhein-Westfalen
 Forstamt Geisenfeld in Bayern
 Forstamt Jonava in Litauen
 Forstamt Meßkirch in Baden-Württemberg
 Forstamt Neu Pudagla im Wohnplatz Neu Pudagla, Mecklenburg-Vorpommern
 Forstamt Pankow in Berlin

Forstamt ist der Name folgender Orte:
 Forstamt (Gemeinde Dorfstetten), Katastralgemeinde von Dorfstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Forstamt (Gemeinde Steinbach), Ortschaft der Gemeinde Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Altes Forstamt